Mombasa peut faire référence au Kenya à :
 l'île de Mombasa ;
 la ville portuaire de Mombasa ;
 le comté de Mombasa ;
 le district de Mombasa ;
 le club omnisports Mombasa Sports Club ;
 le club de football de Mombasa Liverpool.

Homonymie de toponyme